La Barranca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Barranca, Xilitla, 
 La Barranca, Veracruz, Chalma, 
 La Barranca, Zitácuaro, 
 La Barranca, Puruándiro, 
 La Barranca, Santa Catarina, 
 La Barranca, Ecuandureo, 
 La Barranca, Jalisco, 
 La Barranca, Delstaten Mexiko, 
 La Barranca, Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar